Афана́сьєва  — жіноча форма російського прізвища Афанасьєв.

 Відомі носії 
 Афанасьєва Анастасія Валеріївна (*1982) — українська російськомовна поетеса.
 Афанасьєва Ксенія Дмитрівна (*1991) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Афанасьєва Любов Миколаївна — депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Афанасьєва Неліда Василівна — українська піаністка, заслужена артистка України. 
 Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна — український професор, доктор технічних наук.
 Афанасьєва Софія Миколаївна (1876—1933) — професійна революціонерка.
 Афанасьєва Тетяна Олексіївна (*1876-†1964) — данський математик родом з Києва.

  
 Афанасьєва — станційне селище, Курмангазинський район, Атирауська область.